Ста́рское городское поселение — муниципальное образование в юго-западной части Дятьковского района Брянской области. Центр — посёлок городского типа Старь.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Старского поссовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Дятьковского района
Городские поселения Брянской области